Сицилианска защита може да се отнася за:

 Сицилианска защита е полуоткрит дебют в шахмата;
 Сицилианска защита е съветски детективски филм.

Вижте също 
 Африканска експедиция на Агатокъл
 Северноафриканска кампания